Ра́йна Кабаива́нска (; род. , , Болгария) — болгарская оперная певица (сопрано) и педагог. Народная артистка НРБ.

Биография 

Дочь врача-ветеринара и учительницы физики. С детских лет училась пению и игре на фортепиано. Окончила Государственную музыкальную академию в Софии (1957), ученица Людмилы Прокоповой и Илии Йосифова. В том же году дебютировала на сцене Софийской оперы в партии Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского). Затем совершенствовала своё мастерство в Италии у Зиты Фумагалли-Рива и Джулии Тесс.

В 1959 году дебютировала на итальянской сцене и с тех пор живёт преимущественно в Италии, в Модене.

Начиная с 1961 года, когда Кабаиванска впервые выступила на сцене театра Ла Скала, её голос звучал на ведущих оперных сценах мира, включая Метрополитен-оперу в Нью-Йорке, Венскую государственную оперу, Театр «Колон» в Буэнос-Айресе,  Большой театр в Москве. Среди наиболее заметных страниц в её творческой биографии — партия Елены в опере Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня» в 1973 году в Турине (единственная постановка, в которой Мария Каллас выступила режиссёром-постановщиком). В то же время певица продолжала выступать и в Болгарии.

С 1985 года Кабаиванска переключилась преимущественно на педагогическую деятельность, однако время от времени продолжает выступать. Так, в январе-феврале 2008 года она впервые выступила в партии графини в опере Чайковского «Пиковая дама», поставленной в Тулузе. Кабаиванска является профессором Музыкальной академии Киджи и ведёт мастер-класс по операм Джакомо Пуччини.

Райна Кабаиванска — лауреат множества итальянских наград в области музыки и культуры.

Фильмография  
  — фильм-опера «Паяцы» (по опере Леонкавалло)
  — фильм-опера «Трубадур» (по опере Верди)
  — фильм-опера «Тоска» (по опере Пуччини)

Награды и премии  
  — Народная артистка Болгарии
  — Великий офицер  Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 „Беллини“, 1965.
 Viotti d'oro, 1970.
 „Золотой Пуччини“, 1978.
 Илицы, 1979.
 „Монте-Верди“, 1980.
 „Лоренцо Великолепного“, 1990.
 Академия Медичеа, 1990.
 Абиати, 1995.
 „Жизнь для музыки“, 2000.
 орден „Стара планина“, 1994.
 Почетный гражданин Софии, 2014 года.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Фэн-сайт
 
 Райна Кабаиванска на IMDb

Оперные певцы и певицы Болгарии
Оперные певцы и певицы Италии
Сопрано
Народные артисты Болгарии
Великие офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Почётные граждане Бургаса
Выпускники Национальной музыкальной академии (София)
Преподаватели Музыкальной академии Киджи
Почётные граждане Софии
Почётные доктора Нового болгарского университета